Э́рос Капе́кки (; род. 13 июня 1986, Кастильоне-дель-Лаго) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.

Карьера 
Первый профессиональный контракт Капекки подписал в 2005 году с командой , за которую выступал три года. Особых достижений в этот период итальянец не снискал: его главным достижением стало 12-е место в общем зачёте Тур Даун Андер в 2006 году.

Следующие три года Эрос провёл в составе американской . В 2008 году он выиграл баскскую велогонку Euskal Bizikleta, став последним её победителем в истории (начиная с 2009 года эта гонка не проводится). Кроме того, в этом же году он дебютировал на Джиро, заняв 99-ю позицию.

После того, как его команда прекратила существование, Капекки вернулся в . В её составе он одержал свою первую победу на Джиро, выиграв из отрыва пересечённый 19-й этап до Сан-Пеллегрино-Терме.

В сезоне 2013 присоединился к испанской команде , в составе которой проехал Джиро и Вуэльту, на которых занял 70-е и 24-е места соответственно.

Достижения 

2004
 Чемпионат Италии среди юниоров
2005
 3-й Ruota d'Oro
2006
8-й Даун Андер Классик
9-й Тур Люксембурга
2007
1-й Settimana Ciclistica Lombarda (командная гонка)
2008
 1-й Euskal Bizikleta
1 этап
 9-й Тур Германии
2009
 6-й Джиро Аппенино
2011
 1-й на 18-м этапе Джиро д’Италия
 4-й Тур Сан Луис
2012
 1-й Гран-При Лугано
 4-й Джиро Аппенино
 5-й Тур Пекина
 8-й Вуэльта Бургоса
2013
 6-й Тур Польши
2014
 10-й Тур Швейцарии
2016
 1-й на этапе 1(ТТТ) Джиро дель Трентино
 1-й на этапе 2(ТТТ) Вуэльта Бургоса

Выступления на Гранд Турах

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Велогонщики Италии